Die Abkürzung AJE steht für:
 Acción Juvenil Española
 American Journal of Epidemiology
 Al Jazeera English, ein katarischer Nachrichtensender

Aje ist der Name folgender Personen:
 Kevin Aje (1934–2019), nigerianischer Geistlicher, Bischof von Sokoto

Abkürzung